Miguel Torres, empresa vinícola.
 Miguel A. Torres Riera, actual president de l'empresa.
 Miguel Torres Gómez, futbolista